Sturmvogel bezeichnet

 Sturmvogel – deutscher Jugendbund, rechtsextremer Jugendverband
 1924 gebautes Binnenschiff, siehe Theaterschiff Potsdam
 Theater Sturmvogel, freies Theater in Reutlingen
 Sturmvogel (Puhdys), ein Album der DDR-Rockband (1976)
 Sturmvogel (Schmetterling), ein Nachtfalter
 Sturmvogel – Flugverband der Werktätigen, ein 1929 gegründeter Luftsportverband, der SPD nahestehend
 Sportvereinigung Sturmvogel, ein 1950 gegründeter Zusammenschluss der Sportler der Volkspolizei-See der DDR

Siehe auch:
 Sturmvögel, Vogelfamilie
 Burewestnik (Marschflugkörper) (deutsch: Sturmvogel), russischer Marschflugkörper